Бо́ттерилл () — английская фамилия. Известные носители:

  (род. 1976) — американский хоккеист и хоккейный менеджер.
 Боттерилл, Дженнифер (род. 1979) — канадская хоккеистка.
 Боттерилл, Джордж (род. 1949) — английский шахматист и писатель.
  (род. 1947) — канадский спортивный психолог.
  (род. 1980) — английский шахматист и писатель.
  (род. 1966) — английский предприниматель.
  (род. 1966) — канадская конькобежка.